В Оратівському районі Вінницької області під охороною держави знаходиться 17 пам'яток архітектури і містобудування, усі - місцевого значення.

Джерело 
 Пам'ятки Вінницької області 

Оратівський район
Оратівського району